Жданівська міська громада — громада у Донецькій області
 Жданівська сільська громада — громада у Вінницькій області